

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych
 Chmielewo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Chmielewo – część wsi Sosnowo w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Chmielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń
 Chmielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Zaręby Kościelne
 Chmielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród
 Chmielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Chmielewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze
 Chmielewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski
 Chmielewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Chmielewo – osada wsi Brożówka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki
 Chmielewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Chmielewo – część wsi Krężoły w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół
 Chmielewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Miejscowość na Białorusi 
 Chmielewo – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Zobacz też 
 Chmielewo Wielkie, Chmielewo Małe
 Chmielów, Chmielówka